North Bend kan syfta på:

North Bend, Nebraska
North Bend, Ohio
North Bend, Oregon
North Bend, Washington